Оровник се може односити на:

 Оровник, насељено место у општини Дебарца, Северна Македонија;
 Оровник, насељено место у општини Преспа, Грчка.